est la formule brute de plusieurs isomères.

 Dérivés du benzène
 Nitrophénol
 2-Nitrophénol, numéro CAS 
 3-Nitrophénol, numéro CAS 
 4-Nitrophénol, numéro CAS 
 Nitrate de phényle

 Dérivés de la pyridine
 Acide hydroxypyridinecarboxylique
 Acide hydroxypicolinique
 Acide 3-hydroxypicolinique, numéro CAS 
 Acide 4-hydroxypicolinique, numéro CAS 
 Acide 5-hydroxypicolinique, numéro CAS 
 Acide 6-hydroxypicolinique, numéro CAS 
 Acide hydroxynicotinique
 Acide 2-hydroxynicotinique, numéro CAS 
 Acide 4-hydroxynicotinique, numéro CAS 
 Acide 5-hydroxynicotinique, numéro CAS 
 Acide 6-hydroxynicotinique, numéro CAS 
 Acide hydroxyisonicotinique
 Acide 2-hydroxyisonicotinique, numéro CAS 
 Acide 3-hydroxyisonicotinique, numéro CAS 
 Acide 5-hydroxyisonicotinique, numéro CAS 
 Acide 6-hydroxyisonicotinique, numéro CAS